„Не делайте мне больно, господа“ е единадесетият студиен албум на руската певица Алла Пугачова, издаден на 15 декември 1995 г. от звукозаписната компания „Союз“.

Списък на песните

Източници 

Цитирани източници

Външни препратки 
 Не делайте мне больно, господа в сайта Discogs

Албуми на Алла Пугачова
Музикални албуми от 1995 година